Nagara kan syfta på:
 Nagara, Chiba, kommun i Chiba prefektur, Japan
 Nagara-klass, klass kryssare i den kejserliga japanska flottan
 Nagara (kryssare), en japansk kryssare sänkt 1944
 Nagara, äldre namn på Mudugoppa, by i Karnataka, Indien